Serdar Gürler (Haguenau, 14 september 1991) is een in Frankrijk geboren Turkse voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde in januari 2019 SD Huesca op huurbasis in voor Göztepe SK. Gürler debuteerde in 2017 in het Turks voetbalelftal.

Clubcarrière 
Gürler stroomde door vanuit de jeugd van FC Sochaux. Zijn debuut voor het eerste elftal kwam er op 10 april 2010, in een competitiewedstrijd tegen AS Saint-Étienne. Op een seizoen in Spanje na, speelde hij voor de rest van zijn carrière in Turkije. 

Begin 2022 tekende hij een 3,5-jarig contract bij Istanbul Başakşehir.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Gürler speelde meerdere interlands voor verschillende jeugdelftallen van Turkije. Hij debuteerde op 27 maart 2017 in het Turks voetbalelftal, in een met 3–1 gewonnen oefeninterland tegen Moldavië.

Zie ook
Lijst van spelers van FC Sochaux

Gürler, Serdar